Алексеевский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Велижанского сельсовета.

География 
Расположен вблизи административной границы с Новосибирской областью, к северу от автодороги . Абсолютная высота — 214 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1911 году. В 1926 году в посёлке Алексеевском имелось 93 хозяйства и проживало 473 человека (222 мужчины и 251 женщина). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала лавка общества потребителей. В административном отношении являлся центром Алексеевского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района